Les Sames ou Samis, également appelés Lapons, sont un peuple d'Europe du Nord.
 Ils parlent les langues sames :
 same du Sud (lullisámegiella)
 same d'Ume (ubmisámegiella) ;
 same de Pite (bihtánsápmi ou biđonsámegiella) ;
 same de Lule (julevsámegiella) ;
 same du Nord (davvisámegiella, ou plus couramment davvisápmi) ;
 same d'Inari (anárašgiella) ;
 same de Skolt (nuortalašgiella) ;
 same de Kildin (gjelddasámegiella) ;
 same de Ter (darjjesámegiella ou darjjisápmi)
 same d'Akkala (áhkkilsámegiella)
 same de Kemi.
 Sames est une commune française des Pyrénées-Atlantiques.

Histoire

Économie 
 Sames (Société Anonyme des Machines Électrostatiques) basée sur Inovallée.